Vibrissea — рід грибів родини Vibrisseaceae. Назва вперше опублікована 1822 року.

Класифікація 
До роду Vibrissea відносять 51 вид:

Примітки

Джерела 

 Fries, E.M. 1822. Systema Mycologicum. 2:1-275 - P.31

1822 у науці